Княжна Елизавета (Елисавета) Михайловна Долгорукова (в замужестве Селецкая; ) — русская .

Биография 

Елизавета Долгорукова родилась в 1769 году; из дворян; дочь князя Михаила Ивановича Долгорукова, женатого вторым браком на баронессе Анне Николаевне Строгановой, и внучка известного любимца Петра II, князя Ивана Алексеевича, казненного в Новгороде в 1739 году.

Была замужем за Василием Лаврентьевичем Селецким. Подобно своему брату, князю Ивану Михайловичу Долгорукову, она писала стихи, некоторые из которых за  её полной подписью некоторые были напечатаны в московском журнале «Иппокрена, или Утехи любословия» за 1799 год (часть 4, стр. 128, 231 и 239). Согласно «РБСП» Долгорукова «обладала небольшим и плохо выработанным, но несомненным поэтическим дарованием» Наиболее известные её сочинения: «Стихи, писанные в жестокой и опасной болезни», «Элегия на кончину сестры, графини А. М. Ефимовской» и «Эпитафия».

Княжна Елизавета Михайловна Долгорукова—Селецкая скончалась в 1822 году.

Примечания

Литература 
 Князь Голицын. «Библиографический словарь русских писательниц».
 Долгорукова Елизавета Михайловна // Словарь русских писателей XVIII века

Елизавета Михайловна
Русские поэты